Leo von Caprivi (1831. – 1899.), njemački političar.
 Pojas Caprivi (ili Itenge), kopneni pojas u Namibiji koji je dobio ime po Leu von Capriviji.
 Zambezi (regija), do 2013. Caprivi, namibijska regija na istoku zemlje, u pojasu Caprivi.
 Bivši bantustan Istočni Caprivi (ili Lozi) na istoku pojasa Caprivi.